Mainvilliers (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Mainvilliers (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym